Herb gminy Gowarczów przedstawia w polu błękitnym dwa skrzyżowane klucze srebrne piórami do góry.

Herb został ustanowiony przez Radę Gminy 29 sierpnia 2017 r.

Przypisy 

Gowarczów (gmina)
Gowarczów